Misr steht für:
 Misr Universität für Wissenschaft und Technologie, eine 1996 gegründete Privat-Universität in Ägypten
 die latinisierte Schreibweise des arabischen Namens für Ägypten

MISR ist die Abkürzung für:
 Multi-angle Imaging SpectroRadiometer, ein Instrument auf dem Terra-Satelliten
 Multiple Input Signature Register, eine Testschaltung in der Digitaltechnik, siehe Signaturanalyse

Abkürzung